Суровский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.

Входит в состав Островского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Лесная.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района